Договор в Ле-Фле, Мир в Ле-Фле () — договор, подписанный в Ле-Фле 26 ноября 1580 года между братом короля Франции Франсуа Анжуйским и лидерами гугенотов. Франсуа Анжуйский согласился на его подписание, желая сосредоточить свои усилия на войне в Нидерландах. Договор завершил седьмую Гугенотскую войну. Соглашение в целом признало все предыдущие договоры, которые обеспечили религиозные привилегии гугенотов.

Примечания

Литература 
 Salmon, J. H. M. Peasant Revolt in Vivarais, 1575—1580. French Historical Studies, Vol. 11, No. 1, (Spring 1979). Duke University Press.
 Knecht, R. J. The French Civil Wars (2000) Pearson Education Limited.

События 26 ноября
1580 год
Законодательство о религии
Свобода совести
Реформация во Франции
История кальвинизма
Право старого режима во Франции
Гугенотские войны